Roziers peut désigner :

Patronyme

Toponyme 

 Roziers-Saint-Georges est une commune française rurale située dans le département de la Haute-Vienne, en région Nouvelle-Aquitaine.
 Roziers-Masléon est une commune française rurale située dans le département de la Haute-Vienne, en région Nouvelle-Aquitaine.

Lien externe 
 
Patronyme français